Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie dniepropetrowskim, w rejonie synelnykiwskim
 Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie łochwickim
 Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim
 Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie łebedynskim
 Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie nowogrodzkim
 Hirky – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie putywelskim
 Hirky – osiedle na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie ripkynskim